A 2000-es wimbledoni teniszbajnokság férfi versenyét az amerikai Pete Sampras nyerte az ausztrál Patrick Rafter előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Pete Sampras (Bajnok)
  Andre Agassi (Elődöntős)
  Magnus Norman (Második kör)
  Gustavo Kuerten (Harmadik kör)
  Jevgenyij Kafelnyikov (Második kör)
  Cédric Pioline (Második kör)
  Lleyton Hewitt (Első kör)
  Tim Henman (Negyedik kör)

  Thomas Enqvist (Negyedik kör)
  Mark Philippoussis (Negyeddöntős)
  Richard Krajicek (Második kör)
  Patrick Rafter (Döntős)
  Nicolas Kiefer (Első kör)
  Greg Rusedski (Első kör)
  Marat Szafin (Második kör)
  Nicolás Lapentti (Első kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények az ATPtennis.com honlapon

F1